Heimreich ist der Familienname von:
 Anton Heimreich (1626–1685), deutscher Pfarrer
 Ernst Friedrich Justus von Heimreich (1701–?), deutscher Mediziner